Luidolt steht für:

 Bettina Luidolt (* 1979), österreichische Politikerin
 Herbert Luidolt (* 1959), österreichischer Bogenschütze 
 Werner Luidolt (* 1969), österreichischer Extremsportler und Gleitschirmflieger